Gove steht für:
 Gove-Bauxitmine, Mine in Australien
 Talsperre Gove, Stausee in Angola
 Gove-Halbinsel, im Northern Territory, Australien
 Flughafen Gove, Flughafen in Australien

Gove ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Gove City, Kansas
 Gove Township, Gove County, Kansas
 Gove County, Verwaltungseinheit in Kansas

in Portugal:
 Gove (Baião), Gemeinde im Distrikt Porto 

in Australien:
 Alternativname des Ortes Nhulunbuy

Gove ist der Name folgender Personen:
 Anna Maria Gove (1867–1948), US-amerikanische Ärztin
 David Gove (1978–2017), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer
 Edward H. Gove (1847–1928), US-amerikanischer Politiker
 Harry Gove, kanadisch-US-amerikanischer Physiker
 Jeff Gove (* 1971), US-amerikanischer Golfer
 Jesse Gove (1824–1862), Oberst im Amerikanischen Bürgerkrieg
 Jennifer Gove (* 1940), südafrikanische Cricketspielerin
 Michael Gove (* 1967), britischer Politiker, Parlamentsmitglied
 Samuel F. Gove (1822–1900), US-amerikanischer Politiker, Mitglied im US-Repräsentantenhaus
 William Gove (1922–1943), australischer Luftwaffenpilot im Zweiten Weltkrieg